Katla kan henvise til flere artikler:

 Katla (vulkan) – en islandsk vulkan
 Katla (drage) – en drage i Astrid Lindgrens Brødrene Løvehjerte
 Katla (navn) – et islandsk pigenavn
 Katla (sanger) – tidligere forsanger i Finntroll

"Katla" er også det islandske navneord ketill (kedel) bøjet i pluralis akkusativ eller pluralis genitiv.